Die Liste der Statthalter von Africa enthält die Namen aller heute bekannten Amtsträger, die in der Prinzipatszeit diese römische Provinz verwalteten.

Hinweise zur Benutzung:
 Zur eindeutigen Zuordnung ist auch das Jahr angegeben, in dem die jeweilige Person als Konsul amtierte, sofern es bekannt ist. Wenn ein Statthalter nach seiner Amtszeit erneut den Konsulat bekleidete und sein erstes Konsulatsjahr nicht bestimmbar ist, kann eine Jahreszahl in dieser Tabellenspalte auch nach dem Prokonsulat in Africa liegen – in diesem Fall handelt es sich dann um einen zweiten Konsulat.
 Die Amtszeiten als Statthalter lassen sich oft nur unsicher bestimmen. Genauere Erläuterungen zur Datierung finden sich unter Umständen in den Einzelartikeln.
 Die meisten Vornamen sind entsprechend der antiken Praxis abgekürzt, eine Auflösung findet sich im Artikel „Römischer Vorname“.

Nur sehr ungenau datierbare Statthalterschaften:
 P. Vitrasius Ennius Aequus: 30er oder 40er Jahre (unsicher)
 Cn. [...] f. Ar[n. ...]: 1. Jahrhundert
 Unbekannter: 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts
 Unbekannter: Vielleicht zwischen 69 und 117
 Tiberius (oder Hiberius?): 1. oder 2. Jahrhundert
 [Pompeius Vopiscus C. Arr?]unt[ius Cate]llius Celer Allius Sabinus: Wohl im 2. Jahrhundert, vielleicht zw. 138 und 161
 [...] Rufus Iulianus: 2. oder frühes 3. Jahrhundert
 L. Cassius ...: 2. oder 3. Jahrhundert; ist nicht vor dem 4. Jahrhundert in Inschriften belegt
 M. Flavius Sabarrus Vettius Severus: Nach Mitte des 2. Jahrhunderts
 Ti. Claudius Telemachus: 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts
 Q. Aradius Rufinus Optatus Aelianus: Im 3. Jahrhundert (Vize-Prokonsul in Vertretung eines anderen Amtsträgers)
 Acilius Glabrio: Wohl 3. Jahrhundert
 T. Flavius Titianus: In der Severerzeit (193–235)
 Antonius Balbus: Frühestens im 3. Jahrhundert
 M. Rubrenus Virius Priscus Pomponianus Magianus Proculus: Frühestens 253

Literatur 
In den meisten Fällen bietet die neuste Literatur auch die korrekteren Angaben, für einzelne Argumentationen und zur Nachverfolgung der Forschungsgeschichte sind aber auch die älteren Werke noch relevant. Gleiches gilt für die Einzelhinweise in den Anmerkungen.
 Augustin Clément Pallu de Lessert: Fastes des provinces africaines (Proconsulaire, Numidie, Maurétanies) sous la domination romaine. Band 1: République et Haut-Empire. Ernest Leroux, Paris 1896 (online). Band 2: Bas-Empire. Ernest Leroux, Paris 1901 (online).
 Bengt E. Thomasson: Die Statthalter der römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus (= Skrifter utgivna av svenska institutet i Rom / Acta instituti romani regni sueciae. Band 8°,IX). 2 Bände, Carl Bloms Boktryckeri, Lund 1960 (Dissertation, Humanistische Fakultät, Universität Lund 1960).
 Werner Eck: Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluß der Jahres- und Provinzialfasten der Statthalter (= Vestigia. Band 13). C.H. Beck, München 1970, ISBN 3-406-03096-3 (zugleich: Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg 1968).
 2. Auflage der Provinzialfasten: Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139. Teil 1 in: Chiron, Band 12, 1982, S. 281–362. Teil 2 in: Chiron, Band 13, 1983, S. 147–237.
 
 Ursula Vogel-Weidemann: Die Statthalter von Africa und Asia in den Jahren 14–68 n. Chr. Eine Untersuchung zum Verhältnis Princeps und Senat (= Antiquitas. Reihe 1: Abhandlungen zur Alten Geschichte. Band 31). Dr. Rudolf Habelt, Bonn 1982, ISBN 3-7749-1412-5.
 Bengt E. Thomasson: Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (= Skrifter utgivna av svenska institutet i Rom / Acta instituti romani regni sueciae. Band 4°,LIII). Paul Åström, Stockholm 1996, ISBN 91-7042-153-6.

Anmerkungen 

Africa
!